Das Turmspringen vom 10-m-Brett der Frauen bei den Olympischen Spielen 2012 in London wurde am 8. und 9. August 2012 im London Aquatics Centre ausgetragen. 26 Athletinnen nahmen daran teil. 

Jeder der 26 Starterinnen standen fünf Qualifikationssprünge zu. Die 18 besten Springerinnen qualifizierten sich für das Halbfinale, die Punkte aus der Qualifikation wurden gelöscht. Im Halbfinale wurden wieder fünf Sprünge absolviert. Die 12 besten Springerinnen kamen ins Finale, in dem die Punkte wieder gelöscht wurden. Auch im Finale wurde fünf Mal gesprungen.

Titelträger

Qualifikation 
8. August 2012, 20.00 Uhr (MESZ)

Halbfinale 
9. August 2012, 11:00 Uhr (MESZ)

Finale 
9. August 2012, 21:30 Uhr (MESZ)

Pandelela Rinong Pamg ersprang für Malaysia die erste olympische Medaille, die nicht im Badminton gewonnen wurde.

Bildergalerie

Weblinks 
 SportsReference Turmspringen Einzel Frauen

Turmspringen